Kumano puede hacer referencia a:

 Kumano: ciudad japonesa en la prefectura de Mie.
 Kumano: ciudad japonesa en la prefectura de Hiroshima.
 El Kumano: crucero pesado Clase Mogami de la Armada Imperial Japonesa.
 El [[Kumano (DE-224)|Kumano (DE-224)]]: destructor Clase Chikugo de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón.
 El Kumano Maru: buque de desembarco con cubierta de vuelo del Ejército Imperial Japonés.
 Provincia de Kumano: antigua provincia japonesa.
 Santuario Kumano: tipo de santuario sintoísta.

Autores de nombres científicos 
 Kumano - Shigeru Kumano 1930-